Торре-лос-Негрос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 29.09 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля